Marin ou Marín pode se referir a:

Topônimos

Espanha
Marín (Espanha) - município da Galiza

Estados Unidos
Marin (condado)
Marin, Califórnia, antigo nome de Point Reyes Station
Marin City, Califórnia
Marin Headlands, California

França
Marin (Haute-Savoie) - comuna

México
Marín (Nuevo León) - cidade e município

Romênia
Marin (Sălaj)

Suíça
Marin-Epagnier - em Neuchâtel
Marin (Suíça) - aldeia em Marin-Epagnier

Pessoas

 Chefe Marin (c. 1781-1839) - cacique dos miwok do litoral
 José Maria Marin - empresário e político brasileiro
 Marin Držić - dramaturgo e escritor croata
 Marin Mersenne (1588-1648) - teólogo, filósofo, matemático e musicólogo francês
 Marin Hinkle - atriz americana
 Marin - apelido do DJ japonês Yoshinori Sunahara

Ficção
 Marin Frist - personagem principal da série televisiva Men in Trees
 Marin - nome do personagem do jogo de Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening

Outro
Marin - nome dado a um tipo de vento na França
Marin - fabricante de bicicleta com sede no estado americano da Califórnia
Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) - instituto oceanográfico dos Países Baixos

Ver também
 Marino
 Marina
 Marine

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas